Бракмон () — муниципалитет округа Дьеп во Франции, в регионе Верхняя Нормандия, департамент Приморская Сена.

Находится на расстоянии около 150 км северо-западнее Парижа и 60 км на север от Руана.
Соседние города и деревни: Belleville-sur-Mer, Grèges и Derchigny.

Демография

Известные уроженцы 
 Пеке, Анри (1888—1974) — французский пилот, осуществивший первый в мире официальный полёт на биплане «Хамбер-Соммер» по доставке почты по воздуху, пионер авиапочты.

Примечания

Ссылки 
 

Коммуны департамента Приморская Сена